Ко́рда (возможно через , из , от , ), привозжек, лонжа — это вспомогательное средство для работы с лошадьми в руках, специальный шнур (лента, тесьма, верёвка) длиной около 7 метров, который держат в левой руке, если гоняют лошадь по корде влево, а если гоняют вправо — в правой, или вокруг специального столба для выездки поверх.

Во время тренировки на корде лошадь движется по кругу.

Использование 
Корда (привозжек, лонжа) используют длиной 8—10 метров и шириной 15—20 миллиметров. Иногда для работы в руках используют короткую корду длиной 4—5 метров. Корда должна быть прочной и лёгкой, чтобы не обременять рот лошади, а также должна быть без узлов и других шероховатостей, мешающих ей скользить в руках кордового (всадника).

Корду «фикс» прикрепляют к кольцу трензеля через затылок лошади карабином (другую модель пристёгивают к капцуну или оголовью). Другой конец корды с петлёй для удержания в руке; оставшиеся метры корды находятся в другой руке кордового, гоняющего лошадь или на специальном столбе. При этом нужно обратить внимание, чтобы свёрнутая в несколько кругов часть не свисала низко и кордовой не запутался в ней, а также при возникновении непредвиденной ситуации лошадь сама же в ней не запуталась.  Корду нужно держать в руке так, чтобы в любое время её можно было удлинить или укоротить. Ведущая рука находится на высоте рта лошади и регулирует натяжение корды (лонжи). Гонять на корде с опущенной рукой и свисающей кордой — это передвижение лошади. Чтобы работать лошадь на корде, руки нельзя опускать и нельзя расслабляться.

Значимость 
Работа на корде — это самая первая работа с молодыми лошадьми, она практикуется для приучения лошади ходить под седлом, при напрыгивании, исправлении дурноезжих лошадей и прежде всего  с лошадьми, обладающими слабыми спинами и мышцами в принципе. Работу на корде применяют также, если всадник ещё не научился входить в ритм движения лошади и с лошадьми, утратившими ход и размашистость, а также с такими, которых после перенесённой болезни следует щадить. На корде лошадь работает правильно, когда она передвигается спокойными размашистыми аллюрами.

Прочее 
При работе на корде большую роль играет прикрепление вспомогательных поводьев, равномерное, умелое пользование кордой, хлыстом и голосом. Лошадь обязана уметь реагировать на все эти команды. В процессе работы на корде, её можно научить этому. Обе последние возможности воздействия заменяют пояснично-крестцовый отдел и шенкеля всадника, в то время как воздействия поводьев более или менее активно передаются через корду и пассивно — через соответствующее прикрепление поводьев. Прикрепление поводьев, а также воздействия голосом и хлыстом требуют умения и сосредоточенного внимания. Во время работы часто приходится поправлять прикрепление корды. Всадники, не научившиеся входить в ритм движения лошади, никогда не заменят отсутствующее умение работой на корде. С помощью корды лошадь можно временно исправить, но если всадник неправильно сидит в седле, то он её вновь быстро испортит. Поэтому свою лошадь лучше исправлять, научившись входить в ритм её движения.

См. также 
 Вольтижировка

Примечания

Литература 
 
 Д. Я. Гуревич, Г. Т. Рогалев, «Словарь-справочник по коневодству и конному спорту.», — , 1991
 Вильгельм Мюзелер, «Учебник верховой езды»
 Шефер М., «Конная библия. Школа верховой езды»

Конный спорт